Чемпіонат Швейцарії з хокею 1949 — 38-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А), свій другий титул здобув Цюрих СК.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Фінальний раунд

Втішний турнір

Перехідний матч 
Грассгоппер-Клуб — ХК Амбрі-Піотта 4:3

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія